ÖSS steht für:
 Ökonomisches System des Sozialismus, Wirtschaftspolitik der DDR zwischen 1967 und 1971.
 Öğrenci Seçme Sınavı, ist die Studienberechtigungsprüfung in der Türkei.

OSS